

Persone
 Bid McPhee, propr. John Alexander McPhee (1859-1943) – giocatore di baseball e allenatore di baseball statunitense
 Ian McPhee (1946) – ex calciatore scozzese
 John McPhee (1931) – scrittore statunitense
 John McPhee (1994) – motociclista britannico
 Katharine McPhee (1984) – cantante e attrice statunitense
 Kaylah McPhee (1998) – tennista australiana
 Kodi Smit-McPhee (1996) – attore australiano
 Pernell McPhee (1988) – giocatore di football americano statunitense
 Sianoa Smit-McPhee (1992) – attrice e cantante australiana
 Stephen McPhee (1981) – ex calciatore scozzese, di ruolo attaccante

Personaggi immaginari
 Andrea 'Andie' McPhee – personaggio della serie televisiva Dawson's Creek
 Jack McPhee – personaggio della serie televisiva Dawson's Creek
 Nanny McPhee – personaggio dell'omonima serie di romanzi

Altro
 Katharine McPhee – album dell'omonima cantante statunitense
 Nanny McPhee - Tata Matilda (Nanny McPhee) – film del 2005 diretto da Kirk Jones